Перн (; ) — многозначный термин.

 Перн — французская коммуна в департаменте Па-де-Кале
 Перн — вымышленная планета, судьба которой описана Энн Маккефри в сериале «Всадники Перна»
 Перн, Мария Михайловна (род. 1989) — российская актриса, родственница генерала Л. Пэрна